Rostislav Mstislavitch (en  et en ) dit Rostilav  de Kiev, est un Grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1189 et mort en 1263), qui régna de 1238 à 1243 puis de 1244 à 1248.

Fils de Mstislav Davidovitch et d'une femme inconnue, il est également prince de Smolensk de 1230 à 1232.

Biographie 
Son père, Mstislav le prince de Novgorod (1184-1187) et de Smolensk, lui-même fils de David le prince de Novogorod et de Smolensk, est le petit-fils du grand prince kiévien Rostislav . À la mort de ce dernier, Rostislav III reçoit selon la coutume des princes riourikides les terres de son père, prenant alors les rênes de la ville de Smolensk.

Après la destruction de la ville de Kiev par les Mongols le , Rostislav, pour calmer leur fureur, s'apprête à aller à Saraï, la capitale de la Horde d'or pour rendre hommage au grand Khan.

En 1243 à son retour, Daniel de Galicie le contraint à abdiquer en faveur de Michel prince de Tchernigov et l'emmène en captivité.

Il règne de nouveau sur la Rus' de Kiev dévastée de 1244 à 1248. Rostislav III meurt finalement en tant que prince de Smolensk avant 1270.

Famille

Union et descendance 
De son épouse, Anne, princesse de Hongrie, fille du roi de Hongrie Béla IV, il laissa un grand nombre d'enfants:

 Béla (vers 1243– ), par la suite prince machovien.
 Michel (avant 1245 –1270), ban de Bosnie.
 princesse Anne (1245-?), en tant qu'épouse d'abord de Michel Asen Ier Tsar de Bulgarie, puis de Kaliman Asen II Tsar de Bulgarie, Tsarine de Bulgarie.
 princesse Elisabeth (? - post 1272), en tant qu'épouse du palatin Mojs, princesse palatine de Hongrie
 princesse Cunégonde Rurik (1245-1285 ), en tant qu'épouse du roi tchèque Ottokar II, reine du Royaume de Tchéquie
 princesse Agrippine (vers 1248-1296), épouse du duc Lech II le Noir de Pologne, duchesse de Pologne
 princesse Marguerite (1250-1290), nonne

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Rostislav03
Rostislav03
Rostislav03
Rostislav03
Rostislav03
Rostislav03
Rostislav03